Richfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Richfield Township (Illinois)
 Richfield Township (Kansas)
 Richfield Township (Genesee County, Michigan)
 Richfield Township (Roscommon County, Michigan)
 Richfield Township (Henry County, Ohio)
 Richfield Township (Lucas County, Ohio)
 Richfield Township (Summit County, Ohio)
 Richfield Township (South Dakota)